PLCC – rodzaj karty kredytowej
 PLCC – rodzaj obudowy układów scalonych